(« record du monde » en anglais) peut désigner :

Album 

 , album de Lower Than Atlantis, sorti le  ;
 , album de Van der Graaf Generator, sorti en .

Autre 

 , titre original de Record du monde, court-métrage de la série Animatrix.
 , entreprise du Royaume-Uni spécialisée dans l'enregistrement de musique classique et de jazz.

Voir aussi